Убийство семейной пары дикими кабанами — распространённая в России и Белоруссии городская легенда (первоначально — охотничья байка) о якобы гибели семейной пары в кукурузном поле в результате нападения диких кабанов. Теоретически убийство человека кабаном возможно, однако такие случаи крайне редки. Кабан, являясь всеядным животным, почти никогда не нападает на человека первым и при его виде убегает. Чаще всего агрессию проявляет либо раненый зверь (подранок), либо самка (свиноматка), видящая угрозу для поросят, в большинстве же других случаях кабаны стараются избегать встреч с людьми, нападение возможно только в случае длительного преследования со стороны человека. В случае попадания таких слухов в средства массовой информации они обычно быстро опровергаются. Кабаны действительно часто появляются на кукурузных полях и причиняют ущерб местным хозяйствам, но ни один из случаев нападения кабанов на людей в такой ситуации не получил подтверждения.

Сюжет 
Слухи о растерзавшем семейную пару на кукурузном поле стаде кабанов периодически появляются в разных регионах России и Белоруссии, однако сюжет их, в целом, схож: проезжая мимо кукурузного поля, супруги останавливают машину, в которой остаётся их ребёнок, и отправляются на поле нарвать кукурузы. Спустя какое-то время проезжающие мимо водители замечают одиноко стоящую машину с ребёнком внутри и тут же начинают поиски его родителей. В результате они обнаруживают в кукурузе их трупы, растерзанные стадом диких кабанов. Иногда сюжет немного отличается, например, не упоминается оставленный в машине ребёнок, в ряде же случаев легенда перерастает и в легенду про чупакабру.

Примеры 
В 2007—2008 годах ходили слухи об убийстве кабанами семейной пары в районе деревни Тихиничи Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии, а также в соседних Жлобинском и Буда-Кошелёвском районах.

В 2011 году и на протяжении нескольких предшествующих лет история о семейной паре, оставившей ребёнка в машине и растерзанной кабанами на кукурузном поле, ходила в Сычёвском и других районах Смоленской области. В начале 2018 года в ряде смоленских СМИ появлялась новость о гибели мужчины и ранении его невестки в результате нападения кабана прямо во дворе дома якобы на окраине Смоленска, тогда как в действительности это произошло в Китае.

В начале сентября 2013 года сообщалось о гибели семьи из трёх человек на кукурузном поле в районе села Александровка Бузулукского района Оренбургской области в результате нападения кабанов. Было установлено, что слух пустил местный фермер, решивший оставить три гектара кукурузы на своём поле неубранными для организации охоты на кабанов, история же была придумана с целью предотвращения воровства.

Месяц спустя стали ходить слухи о растерзанной кабанами в кукурузном поле семейной паре и оставленном в машине ребёнке в районе села Соколка Сердобского района Пензенской области, притом что кукурузных полей вблизи села в то время не было. Местные СМИ первоисточником слухов посчитали вышеописанную историю из-под Оренбурга.

Примечания 

Городские легенды
Кабаны
Белорусская культура
Легенды России